Amarildo Tavares  Silveira, mais conhecido como Amarildo (Campos dos Goytacazes, 29 de julho de 1939) é um treinador e ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante.

Carreira 
Futebolista de muita habilidade, artilheiro, ponta-esquerda, Amarildo foi figura muito importante na Copa do Mundo de 1962, na qual substituiu Pelé, contundido, participando de quatro jogos e marcando três gols: dois diante da Espanha e um contra a Tchecoslováquia, na final da Copa.

Em 1963, foi negociado com o AC Milan, da Itália, onde fez sucesso, jogando até 1967. Jogou ainda na Fiorentina (de 1967 a 1971) e na AS Roma (de 1971 até 1972). Voltou ao Brasil em 1973, para defender o Vasco, time no qual encerrou a carreira em 1974.

No Botafogo foi "eternizado" como titular do maior ataque do Glorioso em todos os tempos: Didi, Garrincha, Quarentinha, Zagallo e Amarildo. Considera-se que Amarildo e Garrincha ganharam "sozinhos" a Copa do Chile para o Brasil. No Milan, na decisão do Mundial de Clubes contra o Santos em 1963, ele integrou o célebre ataque rubro-negro ao lado de Mora, Lodetti, Mazzola e Gianni Rivera.

Por pouco não jogou futebol. Foi dispensado dos aspirantes do Flamengo. Resolveu servir ao exército, até que o jogador Paulistinha o convenceu a fazer teste no Botafogo. Acabou aprovado. No alvinegro carioca fez 238 partidas e 135 gols, sendo Bicampeão Carioca (1961/1962), Campeão do Torneio Rio-São Paulo de 1962 e da Copa Intercontinental de Clubes da França 1963.

Recebeu o apelido de "Possesso" depois da excelente participação na Copa do Mundo de 1962. Pela Seleção Brasileira de Futebol fez 25 jogos (3 não oficiais) marcando 9 gols (2 não oficiais).

Títulos 
 Goytacaz
Campeonato Fluminense: 1955
Campeonato Campista: 1955, 1956
Torneio Início do Campeonato Campista: 1955, 1956

 Flamengo
Torneio Internacional de Israel: 1958

 Botafogo
Torneio Rio-São Paulo: 1962
Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo: 1961
Campeonato Carioca: 1961, 1962
Torneio Início do Campeonato Carioca: 1961, 1962, 1963
Torneio de Paris: 1963
Torneio Internacional da Cidade do México: 1962
Torneio Internacional da Colômbia: 1960
Torneio João Teixeira de Carvalho: 1958

 Milan
Copa da Itália: 1966-67

 Fiorentina
Campeonato Italiano: 1968-69

 Roma
Torneio Anglo-Italiano: 1972

 Vasco da Gama
Campeonato Brasileiro: 1974

 Seleção Brasileira
Copa do Mundo FIFA: 1962
Superclássico das Américas: 1963
Taça Bernardo O'Higgins: 1961, 1966
Taça Oswaldo Cruz: 1961, 1962

Títulos individuais
 Melhor Jogador do Torneio Internacional de Paris: 1963
 Artilheiro do Torneio Internacional de Paris: 1963
 Artilheiro do Roberto Gomes Pedrosa: 1962
 Artilheiro da Copa dos Campeões Interestaduais de Clubes: 1962
 Artilheiro do Campeonato Carioca: 1961
 Artilheiro do Torneio Internacional em Costa Rica: 1961
 Artilheiro do Pentagonal Internacional de Clubes: 1962

Ligações externas 
 Perfil de Amarildo  em transfermarkt
 Perfil de Amarildo  em soccerway
 Perfil de Amarildo  em sambafoot
 Perfil de Amarildo  em thefinalball
 Perfil de Amarildo  em NFT

Nascidos em 1940
Naturais de Campos dos Goytacazes
Futebolistas afro-brasileiros
Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Goytacaz Futebol Clube
Futebolistas do Clube de Regatas do Flamengo
Futebolistas do Botafogo de Futebol e Regatas
Futebolistas da Associazione Calcio Milan
Futebolistas da Associazione Calcio Firenze Fiorentina
Futebolistas da Associazione Sportiva Roma
Futebolistas do Club de Regatas Vasco da Gama
Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1962